Шейла Дикшит (, , ) — индийский государственный и политический деятель, член партии Индийский национальный конгресс.

Начала свою политическую карьеру в 1984 году, став депутатом Лок сабхи (нижней палаты индийского парламента). С 1998 года до 2013 года занимала пост главного министра Дели. Вторая женщина в истории, занявшая должность главного министра индийской столицы.

Дикшит покинула пост главного министра после проигрыша на выборах в декабре 2013 года. Впоследствии она в течение полугода занимала пост губернатора штата Керала. В 2017 году Дикшит была объявлена главным кандидатом от индийского национального конгресса на выборах главного министра штата Уттар-Прадеш, но затем сняла свою кандидатуру. Она была назначена президентом Дели-Прадеш Конгресс-комитета 10 января 2019 года и оставалась на должности до своей смерти в июле того же года.

Награды и звания 
 2008 год — лучший главный министр Индии по мнению Ассоциации журналистов Индии
 2009 год — Политик года по версии NDTV
 2010 год — премия Дара Шукох Индо-иранского сообщества

Примечания

Ссылки 
 Шейла Дикшит на сайте правительства Дели
 Профиль на CityMayors.com

Депутаты Лок сабхи
Губернаторы Кералы
Главные министры штатов Индии